Esistono più comuni francesi con questo nome

Bompas – Ariège
Bompas – Pirenei Orientali